Чемпионат Польши по футболу 1939 — 13-й сезон Чемпионата Польши по футболу. В связи с нападением Германии на Польшу и началом Второй мировой войны, чемпионат не был доигран, было сыграно 62 матча из запланированных 90.

Информация

Турнирная таблица на 1 сентября 1939 

 Из лиги должна была вылететь одна команда, а подняться три. Лидерами плей-офф за право играть в Лиге в 1940 году были:
 Шлёнск (Свентохловице);
 Юнак (Дрогобыч)
 Смиглы (Вильно)

Бомбардиры

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1939
Польша
Спорт в Польше в 1939 году
Спортивные соревнования, отменённые из-за Второй мировой войны